Rampart (englisch: Bollwerk) bezeichnet:
 Rampart (Computerspiel), Arcade-Spiel von Atari Games aus dem Jahr 1990
 Rampart – Cop außer Kontrolle, US-amerikanischer Spielfilm von Oren Moverman aus dem Jahr 2011
 LAPD Rampart Division, Abteilung des Los Angeles Police Department

Rampart ist der Name folgender Orte:
 Rampart (Alaska), Census-designated Place in der Yukon-Koyukuk Census Area, Vereinigte Staaten
 Rampart (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Placer County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Rampart Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Rampart Terrace, Hochebene im Viktorialand, Antarktika